Alameda designa a:
 Alameda es un lugar poblado de álamos, aunque también se usa para cualquier tipo de árboles.
 Cualquier paseo o alineación de árboles de sombra, o un elemento urbano en forma de avenida ancha y arbolada, también conocido como bulevar en algunos países hispanohablantes.

Lugares 

 Alameda de Hércules, jardín público creado en 1574 en Sevilla, es por lo tanto el parque público más antiguo de España y de Europa.
 Estación Alameda, estación ferroviaria en Santiago de Chile.
 La Alameda, Avenida Libertador General Bernardo O'Higgins. Originalmente nombrada como “la alameda de las delicias”, principal arteria urbana de Santiago de Chile.
 Villa Alameda, barrio de la ciudad de Temuco, Chile.
 Alameda Central, parque ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México.
 Alameda El Porvenir, vía peatonal en Colombia.
 Alameda de los Descalzos, paseo inaugurado en 1611, ubicado en el distrito del Rímac, en la ciudad de Lima.
 Alameda Principal, avenida y parque situada en el centro de Málaga, España.
 Alameda de Alfonso XI, plaza principal de San Roque (Cádiz), España.
 Alameda de San Antón, importante arteria de Cartagena (España).
 Alameda de Mazarredo, calle ubicada en el centro de la villa de Bilbao, España.
 Alameda Doctor Areilza, alameda ubicada en el centro de la villa de Bilbao.
 Alameda de Gregorio de la Revilla, calle ubicada en el centro de la villa de Bilbao.
 Alameda de Recalde, bulevar ubicado en el centro de la villa de Bilbao.
 Alameda de Urquijo, calle ubicada en el centro de la villa de Bilbao.
 Parque la Alameda, parque, área verde de esparcimiento público en la ciudad de Quito D.M., Ecuador.
 Paseo de la Alameda, Valencia, España.
 Alameda, ciudad situada en el condado de Alameda, California, Estados Unidos.
 La Alameda, plaza situada en Álamos, Sonora.
 Alameda del Rio, Barrio recidencial de la ciudad de Barranquilla, Colombia.
Alameda de Apodaca. Un paseo ajardinado del casco histórico de Cádiz, que corre paralelo al mar

Municipios 
 Alameda, municipio español de la provincia de Málaga.
 Alameda de la Sagra, municipio español de la provincia de Toledo, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
 Torres de la Alameda, municipio español de la provincia de Madrid.
 Alameda Camilo Sesto , municipio español de Alcoy en la Comunidad Valenciana.
 Condado de Alameda, uno de los 58 condados de California, Estados Unidos.

Grupos musicales 
 La banda Alamedas, banda chilena de rock.
 La banda Alameda, banda andaluza de rock progresivo.

Personas 
 Pepe Alameda, escritor y poeta hispano-mexicano.